Die Liga 1 2009/10 war die 72. Spielzeit in der Geschichte der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 31. Juli 2009 und endete am 22. Mai 2010. Von Mitte Dezember bis Mitte Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde CFR Cluj. Absteigen mussten Politehnica Iași, Ceahlăul Piatra Neamț und Unirea Alba Iulia. Eigentlich hätte Pandurii Târgu Jiu ebenfalls absteigen müssen, durfte aber in der Liga bleiben, da Internațional Curtea de Argeș keine Lizenz erhielt.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CFR Cluj – Meister, Pokalsieger und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2010/11
 2. – Unirea Urziceni – Teilnehmer an der UEFA Champions League 2010/11
 3. – FC Vaslui – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2010/11
 4. – Steaua Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2010/11
 5. – FC Timișoara – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2010/11
 6. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2010/11, da die beiden Pokalfinalisten CFR Cluj und FC Vaslui bereits qualifiziert sind

Absteiger in die Liga II 
Internațional Curtea de Argeș, Politehnica Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, Unirea Alba Iulia

Aufsteiger in die Liga 1 
FC Victoria Brănești, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș, Universitatea Cluj

Die Meistermannschaft des CFR Cluj 

* Sebastián Dubarbier (16/3), Ion Mara (16/1), Didi (7/-), André Leão (5/-), Darío Flores (5/1), Diego Ruiz (1/-) und Eugen Trică (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2009/10 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2009/10 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2009/10
Liga-1-Saison